Doppelspiegel bezeichnet

 ein Paar von Spiegeln, rückseitig aneinandergeklebt
 den fresnelschen Doppelspiegel
 einen Retroreflektor